Helge Friis kan syfta på:

* Helge Friis (1883–1956), svensk sjömilitär
 Helge Friis (född 1958), dansk kommunpolitiker